Hovannissian ist der Name folgender Personen:
 Raffi Hovannisian (* 1959), armenischer Politiker, Sohn von Richard G. Hovannisian
 Richard G. Hovannisian (* 1932), armenisch-US-amerikanischer Historiker